Superpuchar Polski w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1997 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie